Publi Valeri Flac (cònsol segle III aC), cònsol l'any 227 aC
 Publi Valeri Flac (ambaixador), ambaixador i militar roma 
 Publi Valeri Flac (acusador), acusador de Carbó